Каула — небольшой остров в архипелаге Гавайские острова.
 Каула — направление в тантрическом шактизме.